

Населені пункти та їхні частини

 Ярославець — село в гміні Ухане Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Ярославець — село в гміні Сітно Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ярославець — село в гміні Постоміно Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Ярославець — осада в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Ярославець — осада в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки